ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТО-ХОЛДІНГ» — підприємство з повним циклом виробництва спеціального обладнання на шасі автомобілів різних марок.

Про завод 
Завод «Авто-Холдинг» був заснований в 2006 р в м. Кременчук з метою виробництва переобладнаних автомобілів. Сьогодні «Авто-Холдинг» — підприємства з повним циклом виробництва спеціального обладнання і надбудов на шасі автомобілів різних марок. Завод отримав сертифікати відповідності в системі на всі види продукції, що виробляється.

Підприємство спеціалізується на переобладнанні легкових, вантажних і комерційних автомобілів, а також автобусів у автомобілі спеціального призначення: карети швидкої допомоги, евакуатори, самоскиди, термічні, ізотермічні, промтоварні і хлібні фургони, сміттєвози, автомобілі з подовженою колісною базою.

Система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2009. Підприємство має Ліцензію Міністерства промислової політики України, Свідоцтво про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI). У 2009 р завод став переможцем конкурсу «100 кращих товарів України».

Виробничі потужності заводу дозволяють переобладнати до 4000 вантажних і комерційних автомобілів щорічно.

Виробництво і технології 

 Виробниче обладнання та технології
 Комплекс металообробного обладнання
 Устаткування для термічної обробки матеріалів
 Фарбувальна камера Nova Verta
 Складальний конвеєр
 Конструкторське бюро — здійснює повний цикл від ідеї до розробки і постановки на серійне виробництва готових виробів
 Гідравлічне обладнання, що використовується для виробництва виробів — компанії Hansa Flex
 Технологія виробництва безкаркасних фургонів.
 Загальна площа об'єкта становить — 33 701,00 м²;
 Виробничі площі — 7 319 м²;
 Складські приміщення — 888,2 м²;
 Офісні приміщення — 3 465 м²

Продукція 

 Фургони термічні, промтоварні, хлібні
 Автомобілі для медичної служби
 Патрульні і спеціальні автомобілі для МВС
 Сільськогосподарські самоскиди
 Комунальні автомобілі, автомайстерні
 Вантажопасажирські автомобілі і спеціальні автобуси (ритуальні автобуси, шкільні автобуси)
 Евакуатори, автомобілі для перевезення скраплений. газу, автоцистерни

Посилання 
 Каталог підприємств України 
 Довідкова інформація 

Підприємства Кременчука
Автомобільна промисловість в Україні
2006 у Кременчуці
Засновані в Україні 2006